Михаил Александрович Ромашина (род. 26 ноября 1930) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевой совхоза «Тимашёвский» Тимашёвского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1930 году в станице Суздальская Северо-Кавказского края в крестьянской русской многодетной семье. В 1941 году окончил 4 класса сельской школы. С 1942 по 1943 годы пережил немецкую оккупацию. После освобождения, в 1943 году, стал работать в совхозе «Победа». Был пастухом, ездовым, прицепщиком на тракторе.

С 1950 по 1953 годы служил в Советской Армии. В 1954 году окончил курсы трактористов в совхозе «Красносельский». С 1959 года работал звеньевым в откормочном цехе свиносовхоза «Индустриальный», затем трудился в совхозе «Тимашёвский». Показывал высокие производственные результаты в работе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства и высокие показатели в свиноводстве Михаилу Александровичу Ромашина было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С января 1975 года трудился на Тимашёвском свинокомплексе, в 1990 году вышел на пенсию, но продолжил работать дезинфектором в совхозе «Индустриальный».

Избирался депутатом Краснодарского краевого совета депутатов, а также депутатом Тимашёвского районного совета депутатов.

Проживает в городе Тимашёвске. Активно занимается общественной деятельностью.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)
 другие медали.
 Государственная премия СССР (1980)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани
 Почётный гражданин Тимашёвска (17.12.1986)

Примечания

Ссылки 
 

Свиноводы СССР
Депутаты Краснодарского краевого совета
Депутаты районных советов РСФСР
Члены КПСС